Smokehouse Creek ist der Name folgender Flüsse 

in den Vereinigten Staaten:

 Smokehouse Creek (Kalifornien), Zufluss des Beaver Creek, Mendocino County, Kalifornien 
 Smokehouse Creek (Florida), Calhoun County, Florida 
 Smokehouse Creek (North Carolina), Brunswick County, North Carolina 
 Smokehouse Creek (Texas), Hutchinson County, Texas 

in Kanada:

 Smokehouse Creek (Long Lake), in British Columbia